Parmai Margit nevű személyek
 Habsburg Margit parmai hercegné (1522–1586), V. Károly német-római császár természetes leánya, Ottavio Farnese felesége, parmai és piacenzai hercegné, 1559–1567 Spanyol–Németalföld főkormányzója,
 Margit Mária Bourbon–parmai hercegnő (1847–1893), III. Károly parmai herceg és Lujza Mária Terézia francia hercegnő leánya, Károly spanyol infáns felesége, madridi hercegné.